Анато́лий Веде́рников:

 Ведерников, Анатолий Васильевич (1991—1992) — советский журналист, литературный редактор, многолетний сотрудник Журнала Московской Патриархии
 Ведерников, Анатолий Иванович (1920—1993) — советский пианист, педагог.